Der Begriff Funkwerk bezeichnet

 das Unternehmen Funkwerk AG und seine Vorgänger in der DDR, VEB Funkwerk Kölleda
 Funkwerk Köpenick ein ehem. Hersteller für Landfunktechnik

 den Radiosender Radio Funkwerk